Orlando Pirates är en sydafrikansk fotbollsklubb baserad i Parktown, Johannesburg som spelar i Premier Soccer League.

Klubben grundades 1937 och var ursprungligen baserad i Orlando, Soweto. De heter 'Pirates' efter filmen The Sea Hawk från 1940 med Errol Flynn. Orlando Pirates är den första klubben sedan starten av Premier Soccer League 1996 att ha vunnit tre stora troféer på en enda säsong, efter att ha vunnit den inhemska ligan, Nedbank Cup och MTN 8 under säsongen 2010/2011. De är det enda sydafrikanska laget att ha vunnit CAF Champions League, vilket de gjorde 1995.

Klubbstatistik
Flest matcher – William Okpara 375
Flest mål – Benedict Vilakazi 52
Flest landslagsmatcher – Teko Modise 37 (Sydafrika)
Flest matcher på en säsong – William Okpara 51 (1995)
Flest mål på en säsong – Dennis Lota 23 (1999/2000)
Största vinst – 9–1 mot Olympics (Bob Save Super Bowl 7/3/99)
Största förlust – 1–6 mot Sundowns (BP Top 8 Cup 3/2/90)

Placering tidigare säsonger 
 under namnet Orlando Pirates

Spelare 
Moeneeb Josephs
Benedict McCarthy
Luís Boa Morte
Isaac Chansa
Lucas Thwala

Referenser

Externa länkar 
 

Fotbollsklubbar i Sydafrika
Sportklubbar bildade 1937